Het ATP-toernooi van Milaan 1989 (met de officiële naam Stella Artois Indoor) werd gespeeld van 13 tot en met 19 februari 1989. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Palalido Arena in de Italiaanse stad Milaan.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Toernooischema

Externe link 
 Uitslagen

Milaan
1989